Plaatsnamen
 Neale (Ierland)

 Personen
 Stephanus Laurentius Neale, planter in Suriname